Résultats détaillés de l'édition 1988 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le suédois Mats Wilander chez les hommes et par l'allemande Steffi Graf chez les femmes.

Faits marquants 
Mats Wilander inscrit pour la  son nom au palmarès du simple messieurs, après ses succès de 1982 et 1985. Son adversaire en finale est le Français Henri Leconte, qui ne parvient pas à rééditer la performance de son compatriote Yannick Noah, victorieux cinq ans plus tôt contre le même adversaire. Henri Leconte est encore à ce jour, le dernier Français à avoir disputé la finale homme à Roland-Garros.

Dans le tableau féminin, Steffi Graf conserve facilement son titre en balayant en deux sets, et sans perdre le moindre jeu en finale, la jeune Soviétique de 17 ans Natasha Zvereva, ce qui constitue le record de durée minimale pour une finale de Grand Chelem (34 min). En cette année 1988, Steffi Graf remporte les quatre tournois du Grand Chelem, un exploit que seules Maureen Connolly et Margaret Smith Court ont réalisé auparavant.

Palmarès 

 Le Prix Citron n'a pas été décerné.
 Le Prix Orange est décerné au Soviétique Andrei Chesnokov.
 Le Prix Bourgeon est décerné à l'Américain Michael Chang.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1988 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1988
France
France
Tennis en France en 1988
Tennis en mai 1988
Tennis en juin 1988